Patera leatherwoodi är en snäckart som först beskrevs av Pratt 1971.  Patera leatherwoodi ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
leatherwoodi